Eiba oder EIBA steht für

 EIBA, ehemalige Schweizer Geschäftsbank, siehe Eidgenössische Bank

Eiba ist der Name von

 Wolfgang Eiba (1871–1927), Benediktinermönch und erster Abt des wiedergegründeten Klosters Plankstetten

Siehe auch
 Eibia